Ре́йсовая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве
 1-я Рейсовая улица.
 2-я Рейсовая улица.
 3-я Рейсовая улица.
 Рейсовая улица — улица в Самаре.
 Рейсовая улица — улица в Санкт-Петербурге.